Il detentore del titolo era Gilles Simon, ma è stato sconfitto al primo turno da Tejmuraz Gabašvili.

In finale Nick Kyrgios ha avuto la meglio su Marin Čilić chiudendo l'incontro con il punteggio di 6–2, 7–63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Marin Čilić (finale)

 
  Gilles Simon (primo turno) 
  David Goffin (quarti di finale) 
  Gaël Monfils (ritirato) 
  Benoît Paire (semifinale)

Qualificati 

  Julien Benneteau (primo turno)
  Kenny de Schepper (primo turno)

  Vincent Millot (secondo turno) 
  Miša Zverev (secondo turno)

Lucky loser 

  David Guez (primo turno)

Wildcard 

  Quentin Halys (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

  Alexander Zverev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2016
ATP World Tour 2016